Ко́гоут () — фамилия чешского происхождения, среди известных носителей которой можно выделить следующих личностей:

 Когоут, Антонин (1919—2013) — чешский виолончелист;
 Когоут, Николай Николаевич (1891—1959) — российский и советский график, плакатист;
 Когоут, Павел (род. 1928) — чешский писатель, поэт, прозаик, драматург, публицист;
 Когоут, Эдуард (1889—1976) — чешский актёр.
 Когоут, Ян (род. 1961) — чешский дипломат и политик.

См. также 
 Когут
 Когоутек